Retzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Retzmann (1945–2000), deutscher Fußballschiedsrichter
 Heinrich Retzmann (1872–1959), deutscher Admiral und Militärattaché
 Thomas Retzmann (* 1963), deutscher Ökonom und Wirtschaftspädagoge